Ханеневка — название населённых пунктов в России:

 Ханеневка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Ханеневка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.